Eduardo Kaunitz de Holmberg
 Holmberg
 Holmberg I
 Holmberg II
 Holmberg IX
 Homberg (Hesse)
 Homberg (Eder)
 Homberg (Alemania)
 Homberg (Eder)